Shanks est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
Alison Shanks (née en 1982), cycliste néo-zélandaise
, auteur et commentateur sportif américain
 (1908-1980), caricaturiste américain
 (1841-1895), éditeur de journal américain
Daniel Shanks (1917-1996), mathématicien américain

 (1982-1953), poète et écrivain anglais
Emilia Shanks (1857-1936), peintre anglo-russe
 (1896-1957), traducteur anglais
Hershel Shanks (1930-2021), homme d'affaires américain
 (1890-1941), joueur américain de baseball
 (1826-1911), homme d'affaires britannique

 (1902-1985), activiste américaine des droits civiques
 (né en 1969), femme politique néo-zélandaise

 (c. 1956-2019), chanteuse américaine
 (1937-2015), artiste-peintre américain
 (1959-2011), philosophe anglais
 (né en 1942), homme d'église écossais
 (1915-1970), boxeur canadien
, joueur anglais de football
Rosalind Shanks (née en 1950), actrice américaine
 (1971-2006), joueur américain de football
 (1880-1919), joueur irlandais de football

Surnom
Shanks pour l'entraîneur écossais Bill Shankly
Shanks pour le général confédéré Nathan George Evans
Longshanks pour le roi anglais Édouard I

Toponyme

, rocher au sud-ouest de la Tasmanie

, camp militaire d'Orangetown, New York
, communauté de la Virginie-Occidentale

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme